Quípama kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Quípama (ort), Boyacá, 
 Quípama (kommun), Boyacá,